Domfront kan syfta på:
 Domfront, Oise
 Domfront, Orne